Mietraching ist der Name folgender Orte in Bayern:

 Mietraching (Bad Aibling), Gemeindeteil der Stadt Bad Aibling, Landkreis Rosenheim
 Mietraching (Deggendorf), Gemeindeteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf